Битва за Тарент:

 Битва за Тарент — взятие римскими войсками под командованием Квинта Фабия Максима италийского города Тарент.
 Битва за Тарент — взятие карфагенской армией под командованием Ганнибала италийского города Тарент.